María Teresa de Borbón y Austria (Madrid, 12 de noviembre de 1882-ibidem, 23 de septiembre de 1912) fue infanta de España desde su nacimiento y princesa bávara por matrimonio, pasando a formar parte de la Casa de Wittelsbach.

Primeros años 

Era la segunda hija del rey Alfonso XII de España y de su segunda esposa, la archiduquesa María Cristina de Austria, hermana por tanto del rey Alfonso XIII. Fue bautizada el 18 de noviembre en la capilla del palacio citado por el cardenal Bianchi, pro-nuncio en España, siendo su madrina la emperatriz de Austria, Isabel de Baviera, representada por su abuela materna, la archiduquesa Isabel Francisca. Tenía cuatro años al morir su padre, siendo educada de una forma aislada por su madre y su tía, la infanta Isabel.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio en la capilla del Palacio Real de Madrid el 12 de enero de 1906 con su primo el príncipe Fernando de Baviera (1884-1958), que era nieto de la reina Isabel II de España, hijo del príncipe Luis Fernando de Baviera y de la infanta María de la Paz de Borbón. A Fernando de Baviera se le concedió el título de infante de España y renunció en 1914 a sus derechos de sucesión del trono bávaro. El matrimonio tuvo cuatro hijos:

 Luis Alfonso (1906-1983), infante de España; murió soltero.
José Eugenio (1909-1966), infante de España. Contrajo matrimonio con María de la Asunción Solange de Messía y de Lesseps, I condesa de Odiel, y tuvo cuatro hijos.
 María de las Mercedes (1911-1953), infanta de España. Se casó con el príncipe georgiano Irakly de Bagration-Mukhrani (1909-1977); tuvo dos hijos.
 María del Pilar (1912-1918), murió prematuramente.

La infanta María Teresa fundó en 1912 la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena, una congregación de damas dedicada a la veneración de la Patrona de Madrid, y a la promoción de actividades benéficas. Dicha congregación sigue manteniendo actividad, contando en la actualidad (2020) con más de 2500 señoras que, con su contribución, hacen que la Corte de Honor sea la mano caritativa de la Virgen de la Almudena. Cada año se publican las obras de caridad realizadas, que de una forma especial se desarrollan en las parroquias más necesitadas de Madrid y con personas que, de otra forma, no podrían acceder a ayudas oficiales.

Muerte 

Doña María Teresa falleció a los veintinueve años de una embolia mientras se recuperaba de su último parto, el 23 de septiembre de 1912 en su residencia de la calle Mayor, 99-101, el Palacio de la Cuesta de la Vega en Madrid, siendo enterrada en el Panteón de Infantes del Monasterio de El Escorial el día 25 de ese mismo mes. En su entierro se le tributaron honores de princesa de Asturias, tal y como dispuso su hermano, Alfonso XIII. Su marido volvió a contraer matrimonio poco después con una de las damas de compañía de la reina madre, catorce años mayor que él, pero no tuvo más hijos.

Distinciones honoríficas 
 Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa (Reino de España).
 Dama de la Orden de Santa Isabel ().
 Dama de la Orden de Teresa (Reino de Baviera).
 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Damas de honor de la Orden de Teresa
Damas de la Orden de Santa Isabel
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Princesas de Baviera por matrimonio
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Infantes de España (Casa de Borbón)
Infantes de España del siglo XIX
Infantes de España del siglo XX
Nacidos en Madrid
Fallecidas por parto
Españolas del siglo XX